Mérignac (Charente)
 Mérignac (Charente-Maritime)
 Mérignac (Gironde)